Faísca pode referir-se a:

Física 
 Centelha (eletricidade) ou faísca — uma descarga elétrica através de um gás ionizado

Quadrinhos 
 Faísca (Marvel Comics) — um personagem ficcional no Universo Marvel
 Faísca e Fumaça — no original Heckle and Jeckle, personagem de desenho animado criado em 1946 por Paul Terry.

Desambiguação